Сорвижское сельское поселение — муниципальное образование в составе Арбажского района Кировской области.

Административный центр — село Сорвижи.

История 
Сорвижское сельское поселение образовано 1 января 2006 года, в его состав вошли территории бывших Баландовского, Мосуновского и Шембетского сельсоветов.

Население

Населенные пункты 
В состав поселения входят 22 населённых пункта (население, 2010):

Примечания

Ссылки 
 Муниципальные образования Кировской области
 Устав поселения

Муниципальные образования Арбажского района
Упразднённые сельские поселения Кировской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году